

Geografia 
Romania
 Ciba – area abitata del distretto di Harghita, in Transilvania
 Ciba – area abitata del distretto di Mureș, in Transilvania

Scienza 
 Ciba – nome precedente della Novartis, azienda farmaceutica svizzera
 Ciba Specialty Chemicals – azienda chimica svizzera
 Rivista Ciba – periodico scientifico italiano
 Central Institute of Brackishwater Aquaculture – istituto di ricerca indiano
 CIBA 1906 – principio attivo

Altro 
 Ciba – genus di ragno
 Robert Ciba – pugile polacco

Altri progetti